Hans Moritz von Hauke – militare tedesco
 Julia von Hauke – nobildonna tedesca, moglie morganatica del Principe Alessandro d'Assia e del Reno e madre del principe Alessandro I di Bulgaria

Pagine correlate
 Hauke